Daucus flavus är en flockblommig växtart som beskrevs av Ahmed Ahmad Parsa. Daucus flavus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
flavus